Een verkeersweg:
 N428 (Frankrijk)
 N428 (Nederland), zie Provinciale weg 428
 N428 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing